Ю́жненский городско́й сове́т может означать:
 Южненский городской совет (Одесская область) - г. Южный (Одесская область).
 Южненский городской совет (Харьковская область), он же Южногородской совет - г. Южный (Харьковская область).